Trochoidea (super-famille) (Trochoidea Rafinesque, 1815), une super-famille de gastéropodes marins de la sous-classe des Vetigastropoda et de l'ordre des Trochida.
 Trochoidea (genre) (Trochoidea T. Brown, 1827), un genre de  gastéropodes terrestres de la sous-classe des Heterobranchia, de l'ordre des Stylommatophora et de la famille des Geomitridae.

Homonymie en zoologie
Gastéropode (nom scientifique)
Homonymie de taxons en biologie